Eklund est un nom de famille suédois notamment porté par :

Bengt Eklund (1925–1998), acteur suédois ;
 (né en 1957), boxeur américain ;
Nathalie Eklund (née en 1992), skieuse alpin suédoise ;
Nathalie Eklund (née en 1991), coureuse cycliste suédoise ;
Per Eklund (né en 1946), pilote de rallye ;
Per-Erik Eklund (né en 1963), joueur professionnel suédois de hockey sur glace.
William Eklund (né en 2002), joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Notes et références

Voir aussi